Андрей Иванович Химич () — советский каноист, олимпийский чемпион 1964 года. Заслуженный мастер спорта СССР (1964). Член КПСС с 1960 года.

В 1956—1959 гг. обучался в Черкасском педагогическом институте.

Спортивная карьера 
 Олимпийский чемпион 1964 года в каноэ-двойке со Степаном Ощепковым на дистанции 1000 м;
 Серебряный призёр чемпионата мира 1966 года в каноэ-двойке на 10 000 м;
 Чемпион Европы 1961 года в каноэ-одиночке на 1000 м, в каноэ-двойке на 1000 м (с С. Ощепковым) и на 10 000 м (с В. Дрибасом);
 Бронзовый призёр чемпионата Европы 1961 года в каноэ-одиночке на 10 000 м;
 Многократный чемпион СССР 1961—1966 годов.

Литература

Ссылки 
 

Гребцы на байдарках и каноэ СССР
Олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1964 года
Гребцы на байдарках и каноэ по алфавиту
Члены КПСС